Oakland es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Oakland (condado de Burnett, Wisconsin)
 Oakland (condado de Douglas, Wisconsin)
 Oakland (condado de Jefferson, Wisconsin)